Le bâtiment de la Maison de la jeunesse Stanko Paunović à Negotin (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Negotin, dans le district de Bor, en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 337).

Présentation

Notes et références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Bor

Monument culturel protégé en Serbie
Negotin